Gáspár Bakos (né en 1976), astronome hongrois ;
 György Bakos (né en 1960), athlète hongrois ;
 Joseph Bakos (1902-1944), militaire français, compagnon de la Libération ;
 Michael Bakos (né en 1979), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.